Das Colorado Tennis Classic 1991 war ein Tennisturnier der Damen in Aurora (Colorado). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 11. bis 17. Februar 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Aurora (Colorado)